BGS peut faire référence à :
 Blancpain GT Series, un championnat de course automobile réunissant des voitures de Grand Tourisme ;
 Bundesgrenzschutz, le nom de la Police fédérale allemande lors de sa création ;
 .